La Turbie est une commune française située dans les Alpes-Maritimes.
 La Turbie est aussi le centre d’entraînement du club de football de l’AS Monaco située dans cette même ville dans la carrière Ortelli.